Activa steht für:
 Activa (DJ), britischer Trance-DJ
 Activa (Unternehmen), britisch-japanisches Rennsport-Forschungsunternehmen
 Citroën Activa, Konzeptfahrzeug der Marke Citroën